FK Rudar Ugljevik, Bosna i Hercegovina 
 FK Rudar Kakanj, Bosna i Hercegovina 
 FK Rudar Breza, Bosna i Hercegovina 
 FK Rudar Prijedor, Bosna i Hercegovina 
 FK Rudar Pljevlja, Crna Gora 
 FK Rudar Kostolac, Srbija 
 FK Rudar Bor, Srbija 
 FK Rudar Alpos, Srbija 
 FK Rudar Probištip, Makedonija

vidi i NK Rudar